Нил Раймонд Макдональд (; родился 2 ноября 1965 года в Уолсенде, Великобритания) — английский футболист и футбольный тренер.

Биография 
Воспитанник клуба «Карлайл Юнайтед». На высшем уровне выступал за «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертон». В составе ливерпульской команды Макдональд доходил до финала Кубка Англии. Некоторое время защитник вызывался в расположение молодежной сборной Англии, за которую он провел пять матчей.

Завершив карьеру игрока Нил Макдональд перешел на тренерскую работу. Получив лицензию «Pro», он возглавил родной «Карлайл Юнайтед». Позднее англичанин работал в Швеции с «Эстерсундом».

Долгое время Макдональд работал помощником у Сэма Эллардайса в «Блэкберн Роверсе» и «Вест Хэме». В 2009 году во время операции на сердце у «Большого Сэма», Макдональд исполнял обязанности главного тренера «Блэкберна» в четырех матчах.

Затем специалист самостоятельно руководил «Блэкпулом» и ирландским с «Лимериком», а также входил в тренерский штаб «Халл Сити». В мае 2018 года Нил Макдональд был назначен на должность ассистента наставника в клубе «Суиндон Таун».

В мае 2021 года Макдональд стал ассистентом Мэттью Тейлора в «Уолсолле». Ранее тренеры работали вместе в «Суиндон Тауне». 9 февраля после отставки Тейлора Макдональд стал исполнять обязанности наставника "шорников". Под его руководством они провели матч против «Транмир Роверс», в котором добились минимальной победы (1:0), прервав свою семиматчевую серию из поражений. 15 февраля специалист покинул «Уолсолл» после того, как на пост наставника был назначен Майкл Флинн. Ло конца сезона Макдональд трудился в штабе клуба низшей лиги «Барроу».

Достижения 
  Финалист Кубка Англии (1): 1989.

Примечания

Ссылки 
 Игровая статистика на Soccerbase.com
 Тренерская статистика на Soccerbase.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Карлайл Юнайтед»
Тренеры ФК «Эстерсунд»
Тренеры ФК «Блэкберн Роверс»
Тренеры ФК «Блэкпул»
Тренеры ФК «Лимерик»
Тренеры ФК «Уолсолл»
Тренерский штаб ФК «Вест Хэм Юнайтед»